Jämställdhetslagen kan syfta på:
 Jämställdhetslagen (Sverige), svensk lag 1991–2009
 Jämställdhetslagen (Finland), finländsk lag sedan 1987